Thyssen puede referirse a:
la Familia Thyssen-Bornemisza, entre cuyos miembros figuran:
Fritz Thyssen (1873-1951), industrial alemán nacionalizado argentino.
Hans Heinrich von Thyssen-Bornemisza (1921-2002), industrial y coleccionista de arte alemán.
Carmen Thyssen-Bornemisza, coleccionista de arte y filántropa.
ThyssenKrupp, industria siderúrgica alemana.
el Museo Thyssen-Bornemisza, pinacoteca madrileña.
el Museo Carmen Thyssen Málaga, pinacoteca malagueña.